Crnac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Crnac, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Crnac, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Virovitica-Podravina ;
 Crnac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sisak, comitat de Sisak-Moslavina.

Voir aussi 
 Crnač